Terrain Gallery (сокр. Terrain) — художественная галерея с образовательным центром на Манхэттене в Нью-Йорке.

С момента своего открытия галерея представляет выставки современной живописи, гравюр, рисунков и фотографий. Девизом галереи является выражение : «В действительности противоположности едины; искусство показывает это» («In reality opposites are one; art shows this»).

История 

Под руководством художницы Дороти Майерс (в замужестве Коппельман) Terrain Gallery открылась 26 февраля 1955 года и была благосклонно принята прессой и художественными критиками. С самого начала галерея стала одновременно выставочным пространством для современного искусства и культурным центром с «живым и нетрадиционным подходом к эстетическим вопросам», где художники, ученые и широкая публика могли узнать и обсудить принципы эстетического реализма. Дороти и её муж , выступавший в качестве куратора, провели первые выставки, которые включали работы Роя Лихтенштейна, Класа Ольденбурга, Алекса Каца, Эда Рейнхардта, , Уилла Барнета и других художников.

Позже здесь были проведены выставки самих Дороти и Хаима Коппельман, Ларри Риверса, , , Андре Кертеса, Марка Ди Суверо, Ричарда Анушкевича, Ричарда Артшвагера, Джима Дайна, Элен де Кунинг, . Также на этой площадке представляли свои работы музыканты, фотографы, оптические художники.

Первоначально галерея Terrain находилась на улице 20 West 16th Street, в 1964 году она переехала на 39 Grove Street в квартале Гринвич-Виллидж Нижнего Манхэттена, где продолжала проводить художественные выставки и презентации «Aesthetic Realism». В 1973 году Terrain Gallery переместилась на первый этаж здания фонда Aesthetic Realism Foundation, расположенного в Сохо на 141 Greene Street. На этом месте также продолжилась выставочная деятельность, в которую вошли экспозиции «Big and Small» («Art shows that nothing, however small, is without largeness and meaning») и «The Arts, They’re Here!: Ten Arts and the Opposites», включавшие музыкальные и архитектурные произведения.

В 1984 году галерея открыла новую серию еженедельных бесплатных встреч и бесед под названием «Art Answers the Questions of Your Life». Сводный обзор этой серии из более чем 175 докладов об искусстве разных жанров и периодов был представлен соруководителями Terrain Gallery Дороти Коппельман (Dorothy Koppelman) и Кэрри Уилсон (Carrie Wilson)на  конгрессе International Society for Education through Art, состоявшемся в Teachers College Колумбийского университета в 2003 году.

 
В 2005 году в Terrain Gallery прошла торжественная выставка, посвященная 50-летию галереи, в которой были представлены работы  часть из них рассказали, как эстетический реализм Эли Сигела повлиял на их произведения. Дороти и Хаим Коппельман спустя несколько лет после своей выставки в Terrain Gallery в 1962 году также вместе экспонировались в Нью-Йоркском музее современного искусства на выставке «Recent Painting USA: The Figure». Мемориальная выставка Хаима Коппельмана 2010 года включала картины, гравюры и пастели художника за шесть десятилетий его творчества.

Галерея Terrain отличается от других художественных галерей собственным стилем. Здесь проводились значимые экспозиции «Abstract and Concrete», «Depth and Surface», «Logic and Emotion» и «Rest and Motion». С момента открытия в 1955 году в галерее открылся Seurat Art Club, где работающие художники рассказывали об актуальности теории противоположностей Сигеля для современного искусства. В Terrain Gallery также проводятся поэтические чтения и дискуссии в клубе George Saintsbury Poetry Club. Регулярно галереей издаваются книги о современном искусстве.

Примечания

Ссылки 
 Сайт галереи 
 Terrain Gallery | Aesthetic Realism Foundation 
 Terrain celebrates 10-year anniversary with retrospective gallery show 
 Current Exhibit

Художественные галереи США
Культура Нью-Йорка